Сосла́н:

 Сослан (имя) —  мужское кавказское личное имя.
 Сослан (Сосруко) — богатырь, герой нартского эпоса.

См. также 
 Давид Сослан — муж и соправитель грузинской царицы Тамары